Jestädt bezeichnet:
 Jestädt, Ortsteile der Gemeinde Meinhard
 Wilhelm Jestädt (1865–1926), deutscher katholischer Theologe

Siehe auch:
Jestaedt